Regno Unito
High Raise (High Street) – montagna delle Far Eastern Fells nel Lake District
High Raise (Langdale) – montagna delle Central Fells nel Lake District